Kotzmann ist

 der deutsche Name der ukrainischen Stadt  Kizman

Kotzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Kotzmann (* 1960), deutscher Florettfechter
 Leopold Kotzmann (1884–1945), österreichischer Politiker
 Wolfgang Kotzmann (* 1969), österreichischer Radsportler